Bolten peut faire référence à:

 Joachim Friedrich Bolten (1718-1796), un médecin et conchologiste allemand
 Joshua Bolten (né en 1954), le chef de cabinet de la Maison-Blanche auprès du président George W. Bush de 2006 à 2009
 Virginia Bolten (1876-1960), une anarcha-féminisme et communiste libertaire argentine
 Privatbrauerei Bolten, une brasserie à Korschenbroich en Allemagne

Voir aussi 
 Heinz Bolten-Backers (1871-1938), un compositeur, scénariste, réalisateur et producteur allemand